Unna har flere betydninger:

 Unna – by i Tyskland
 Unna Allakas – fjeldtop i det nordlige Sverige